Fukuyama (Hiroshima) — cidade japonesa (província de Hiroshima)
 Agrostis fukuyamae — gramínea pertencente à família Poaceae
 Agrostis infirma var. fukuyamae — gramínea pertencente à família Poaceae
 Doença de Fukuyama

Desambiguação
Desambiguações de topônimos